Hieronder staat een lijst met mobiele telefoons van Nokia.

Vetgedrukte telefoon bevatten het Symbian OS besturingssysteem
S = Status, waarbij P staat voor in productie en N voor niet meer geproduceerd.

Klassieke serie – Mobira

Originele serie

1xxx–9xxx series

Nokia 1-serie – Ultrabasic series

De telefoons uit de 1-serie zijn goedkope stevige telefoons, voorzien van alleen de meest basale functies. De telefoons zijn gericht op ontwikkelingslanden.

Nokia 2-serie – Basic series

Nokia 3-serie – Expression series

Nokia 5-serie – Active series

Nokia 6-serie – Classic Business series

Nokia 7-serie – Fashion and Experimental series

De 7110 was de eerste Nokia telefoon met een WAP browser. WAP werd veel gepromoot gedurende de 1998-2000 Internet boom. De 7110 was ook de eerste en enige telefoon met een navigatie roller.

The 7650 was the first Series 60 smartphone of Nokia. It was quite basic compared to new smartphones, it didn't have MMC slot, but it had a camera.

De 7610 was Nokia's eerste smartphone met een 1 megapixel camera (1152x864 pixels).

Het scherm van de 7710 is een 640 x 320 touch screen.

Nokia 8-serie – Premium series

Nokia 9-serie – Smartphone series

Functiegerichte telefoons

Nokia C-serie

Nokia E-serie – Enterprise series

Nokia N-serie – Multimedia Computer series

Nokia N-Gage – Mobiele spelcomputers

VERTU – Luxe telefoons
VERTU is een zelfstandig bedrijf, waarvan Nokia de eigenaar is, dat exclusieve telefoons produceert.

De materialen welke worden gebruikt zijn onder andere: platina, 18 karaats witgoud, 18 karaats geel goud, roestvast staal, robijnen toetsen, en een saffieren scherm.

Kaarttelefoons (PCMCIA)

Externe links
 Nokia museum (meer dan 300 mobiele telefoons)

 
Mobiele telefoons van Nokia